Aqueloo — deus-rio grego, filho de Oceano e de Tétis

Rio Aqueloo — rio da Grécia

Rio Aheloy — rio da Bulgária

Pomorie — cidade da Bulgária, conhecida na Antiguidade como Aqueloo ou Anquíalo

Desambiguações de topônimos